Plaats in Indonesië
 Sukamahi (Cijati), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamahi (Cikarang Pusat), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukamahi (Megamendung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamahi (Sukaratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukamahi (Sukaresmi), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java